Іда Губачкова (* 1954) — чехословацька хокеїстка на траві, срібна призерка літніх Олімпійських ігор 1980 року.

Жінки

Чоловіки 
 Владімір Губачек (* 1932) — чеський автогонщик.
 Давид Губачек (* 1977) — чеський футболіст; захисник.
 Карел Губачек (1924—2011) — чеський архітектор, творець вежі Єштед і готелю на верхівці гори Єштед біля міста Ліберець.
 Петр Губачек (* 1979) — чеський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника за збірну команду Чехії.
чеські прізвища